Артист Джулиус Дубоуз (; ), более известный как A Boogie wit da Hoodie (или просто A Boogie) — американский рэпер, певец и автор песен. Наиболее известен по треку «Drowning», который достиг пика под номером 38 в чарте Billboard Hot 100. Его дебютный студийный альбом The Bigger Artist был выпущен 29 сентября 2017 года и дебютировал на четвёртом месте в чарте Billboard 200. Позже вышел второй студийный альбом Hoodie SZN 21 декабря 2018 года, став его первым альбомом под номером один в Billboard 200. Он подписал контракт с лейблом Highbridge и Atlantic Records.

Ранняя жизнь 
Артист Дж. Дубоуз родился 6 декабря 1995 года в Хайбридж, окрестности Нью-Йорка. Он учился в , а вырос на музыке 50 Cent и Канье Уэста. В возрасте 12 лет приступил к написанию рифм. В юности, чтобы добыть деньги для записи своих песен на студии, он продавал марихуану. После того, как он попал в неприятности, он и его семья переехали во Флориду, где он был арестован не менее 5 раз в связи с кражей со взломом и хранением наркотиков. Ему был назначен домашний арест, а позже он вернулся в Хайбридж.

Музыкальная карьера 
В феврале 2016 выпустил свой первый полноценный проект — микстейп Artist. Впоследствии The New York Times назвал альбом одним из лучших в году, а журнал Forbes прикрепил к нему статус перспективного хип-хоп исполнителя. Весной того же года он публикует совместный микстейп с хип-хоп исполнителем из Хайбриджа Don Q под названием Highbridge the Label: The Takeover Vol.1. Затем он принял участие в совместном туре Дрейка и Future «Summer Sixteen», где выступал на разогреве. Летом Артист анонсировал о заключении контракта между ним и звукозаписывающим лейблом Atlantic Records. «Там [Нью-Йорк] очень мало музыкальных изменений — нам предстоит стать частью всего этого», прокомментировал Крэй Коллман, председатель и исполнительный директор Atlantic Records. Осенью A Boogie обнародовал свой первый мини-альбом под названием TBA (является аббревиатурой от The Bigger Artist). В итоге релиз дебютировал на 63 строчке чарта Billboard 200, а Rolling Stone включил его в список лучших хип-хоп альбомов года. 29 сентября 2017 артист опубликовал свой дебютный студийный альбом под названием The Bigger Artist.

Личная жизнь 
У Дубоуза и его девушки Эллы двое детей — дочь Мелоди Валентайн Дубоуз (род. 14 февраля 2017) и сын Артист Дубоуз-младший (род. 27 июня 2020).

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы

Мини-альбом

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Рэперы США
Трэп-музыканты